Adamas steht für:
 Adamas (Bildhauer), antiker griechischer Bildhauer
 Adamas (Stadt), griechische Hafenstadt auf Milos
 Adamas (Trojaner), ein Trojaner in der griechischen Mythologie
 Adamas-Verlag, in Köln ansässiger Verlag der kirchlichen Vereinigung Opus Dei 
 fiktiver, sehr harter Werkstoff, siehe Adamant